Хива — советский и узбекистанский футбольный клуб из Хивы. Основан не позднее 1973 года.

Названия 
 1973—1986 — «Хива».
 1988 — «Автомобилист».
 1989 — «Хорезм».
 1994 — «Аму-Лада».
 1995 — «Маверапласт».
 1996 — «Гиламчи».
 с 1997 — «Хива».

Статистика выступлений

Чемпионаты СССР

Чемпионаты Узбекистана

Достижения 
 Вторая лига СССР — 3-е место в зональном турнире (1980).

Ссылки 
 
 Матчи клуба в базе Wildstat
 История футбольных клубов

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Хорезмской области